Portela peut désigner :

Toponymie 
au Brésil :
Tenente Portela, municipalité située dans l'État du Rio Grande do Sul ;
la GRES Portela, école de samba située à Rio de Janeiro, fondée en 1923 ;
Murici dos Portelas, municipalité située dans l'État du Piauí ;
Francisco Portela (1833-1913), médecin et homme politique brésilien ;
à Cuba :
 Ena Lucía Portela, écrivaine cubaine
au Portugal :
homonymies strictes
Portela, paroisse civile de la municipalité d'Amares, située dans le district de Braga et la région Nord ;
Portela, paroisse civile de la municipalité d'Arcos de Valdevez, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord ;
Portela, paroisse civile de la municipalité de Loures, située dans le district de Lisbonne et la région de Lisbonne ;
Portela, paroisse civile de la municipalité de Monção, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord ;
Portela, paroisse civile de la municipalité de Penafiel, située dans le district de Porto et la région Nord ;
Portela, paroisse civile de la municipalité de Vila Nova de Famalicão, située dans le district de Braga et la région Nord ;
homonymies partielles :
Portela das Cabras, paroisse civile de la municipalité de Vila Verde, située dans le district de Braga et la région Nord ;
Portela do Fojo, paroisse civile de la municipalité de Pampilhosa da Serra, située dans le district de Coimbra et la région Centre ;
Portela Susã, paroisse civile de la municipalité de Viana do Castelo, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord ;
Aéroport de Portela, aéroport international desservant Lisbonne et sa région.

Nom de famille 

 Henrique Portela, footballeur portugais.
 Maria Portela (1988-), judokate brésilienne.

Homonymie de toponyme